Фаддей Сигизмундович (Тадеуш) Былевский (; 21 июля (2 августа) 1866, Киев — 17 июля 1939) — русский и польский военный  деятель,  генерал-майор Русской императорской армии (1916), дивизионный генерал Польской армии (1919). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В службу вступил в 1883 году после окончания Владимирского Киевского кадетского корпуса. В 1885 году после окончания Павловского военного училища по I разряду  произведён в подпоручики и выпущен в Рязанский 69-й пехотный полк. В 1887 году переведён в Санкт-Петербургский лейб-гвардии полк с переименованием в подпоручики гвардии. В 1889 году произведён поручики гвардии, в 1897 году в штабс-капитаны гвардии, в 1900 году в капитаны гвардии — командовал ротой. В 1907 году произведён в полковники — командир батальона.

С 1913 года в отставке. С 1914 года участник Первой мировой войны в составе Государственного ополчения. В 1916 году произведён в генерал-майоры, начальник 26-й бригады Государственного ополчения. С 1917 года занимался формированием польской стрелковой дивизии в Киеве и был председателем военного комитета по формированию польских частей при ГУГШ. 

Высочайшим приказом от 20 июля 1916 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

После Октябрьской революции, с 1918 года в Польской армии, с 1919 года дивизионный генерал Центральной комиссии снабжения Войска Польского. С 1921 года в отставке с чином генерал-поручика. 17 июля 1939 года погиб в автокатастрофе в Польше.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени  с мечами (ВП 1908)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 1911)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (ВП 26.01.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 20.07.1916)
 Орден Святого Станислава 1-й степени  (ВП 06.09.1916)
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (ВП 06.12.1916)

Примечания

Литература 
 
 
 Генрих Петр Koск Польский генералитет: Популярный биографический словарь, том 1 А-Л // Издательство „Ajaks”, Прушкув 1998, ISBN 83-87103-55-1.
 Тадеуш Крыска-Kaрский и Станислав Зураковский Генералы Независимой Польши // Editions Встречи, Варшава, 1991, изд. II 
 Ставески Р. Биографический Словарь генералов Войска Польского 1918-1939 // Варшава: Беллона, 1994, ISBN 83-11-08262-6, OCLC 830050159.
 Вацлав Липинский Вооруженная Борьба за независимость Польши в период 1905-1918 // Издательство Volumen, Варшава, 1990 г., ISBN 83-85218-00-9.
 по военному ведомству//Русский инвалид/Разведчик на  1916 г.
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 261-853 (1913 г.)

Ссылки 
 
  Былевский, Фаддей Сигизмундович. // Георгиевские кавалеры Великой войны

Генерал-майоры (Российская империя)
Генералы дивизии (II Речь Посполитая)
Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)